МБА является сокращением нескольких выражений:
 Межбиблиотечный абонемент
 Магистр делового администрирования ()

Спорт 
 БК МБА — мужской баскетбольный клуб, базирующийся в Москве.
 ЖБК МБА — женский баскетбольный клуб, базирующийся в Москве.